Меджик филм е бивша българска музикална компания, която продуцира попфолк изпълнители. Компанията е създадена през 1996 година в София от Антоанета Цветанова.

Изпълнители

Солови изпълнители 
 Ана-Мария
 Атанас Колев
 Бай Муцан
 Бойка Дангова
 Веселин Дойчинов
 Илиян Михов - Баровеца
 Кики
 Ради Казаков

Източници 

 Фолк 2002/Музикални къщи, обявили фалит или загубили някогашните си позиции във фолка, Светльо Дукадинов, в  Тема

Звукозаписни компании в София
Попфолк звукозаписни компании